Сабиносо има више значења:

 Сабиносо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сабиносо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику